Лос Кастељанос има више значења:

 Лос Кастељанос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Кастељанос (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кастељанос (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику